Андрей Васильевич Педоренко (род. 1962) — ИТ-директор департамента информационных технологий страховой группы АльфаСтрахование, входит в список 50 лучших ИТ-директоров России.

Биография 
Окончил факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ (1984) и аспирантуру факультета ВМК (1986). Защитил диссертацию «Численное моделирование устойчивости тиринг-мод в тороидальной плазме» на степень кандидата физико-математических наук (1991). Сотрудник факультета ВМК МГУ (1985—2005). Освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ факультета ВМК МГУ (1986—1988). Доцент кафедры АНИ (с 1990). Автор более 20 научных работ.

Специалист по биржевой онлайн торговле в компании «Ренессанс Капитал» с продолжением преподавания в МГУ (1985—1986). ИТ-менеджер во вновь созданной компании «Ренессанс Страхование» (1996—2000). ИТ-директор департамента информационных технологий ОАО «АльфаСтрахование» (c 2001).

Номинант премии «IT-Лидер — 2005» Лауреат рейтингов «ITOP-50 Российских CIO — 2006» и «200 самых профессиональных ИТ-директоров России» за 2004—2007 гг.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники ВМК МГУ